

Personnalités 

 Fatma Samoura (1962- ), diplomate sénégalaise ;
 Ismaël Kabacé Samoura (1952 - ), enseignant guinéen ;
 Marimpa Samoura (1959 - ), homme politique malien.